

Саут-Чарлстон — місто, штат Західна Вірджинія
 Саут-Чарлстон — селище, штат Огайо